Bake-zori é um youkai japonês.

Ligações externas
 Projecto Obakemono Youkai(inglês)
 Site sobre youkai (inglês)
 Lista dos youkai existentes (inglês)

Cultura do Japão
Mitologia japonesa
Youkai